

Persone 
 Fritz Erpenbeck – scrittore e attore tedesco e militante comunista
 Hedda Erpenbeck-Zinner – scrittrice tedesca
 Jenny Erpenbeck – scrittrice e regista teatrale tedesca
 Wilhelm Erpenbeck – politico tedesco